Terebeschi (ukrainisch ; russische Entsprechung Теребежи/Terebeschi) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, siehe Terebeschi (Solotschiw, Busk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Landgemeinde Sabolotzi, siehe Terebeschi (Solotschiw, Sabolotzi)